Estes são os esquadrões para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2006, que foi realizado no Japão, a partir de 10 de dezembro a 17 de dezembro de 2006.

Al-Ahly
Treinador:  Manuel José de Jesus

Auckland City FC
Treinador:  Allan Jones

Club América
Treinador:  Luis Fernando Tena

FC Barcelona
Treinador:  Frank Rijkaard

Jeonbuk Hyundai Motors
Treinador:  Choi Kang-Hee

SC Internacional
Treinador:  Abel Braga

Eventos esportivos sediados no Japão
2006 no futebol
Desporto no Japão em 2006